Teodosio es un nombre propio masculino de origen griego (Θεοδόσιος), cuyo significado es ‘don de Dios’.

Personajes célebres 

 Cuatro emperadores romanos:
 Teodosio I el Grande, emperador romano (346–395), hijo del general Flavio Teodosio (?–376).
 Teodosio II, emperador de Oriente (408–450), nieto de Teodosio I el Grande.
 Teodosio, coemperador de Oriente (590-602), junto con su padre Mauricio.
 Teodosio III, emperador de Oriente (716–717).

 Un nieto, y sobrino de emperadores romanos:
 Teodosio de Ataulfo, hijo de Ataúlfo y Gala Placidia (Barcino, 414).

 Dos Patriarcas Ecuménicos de Constantinopla:
 Teodosio I Boradiotes (1179-1183).
 Teodosio II de Constantinopla (1769-1773).

 Seis Patriarcas Griegos de Antioquía
 Teodosio I de Antioquía (852-860).
 Teodosio II de Antioquía (1075-1084).
 Teodosio III de Antioquía (1180-1182).
 Teodosio IV de Antioquía (1269-1276).
 Teodosio V de Antioquía (1276-1285).
 Teodosio VI de Antioquía (1958–1970), con sede en Damasco. 

 Un Patriarca Siríaco de Antioquía:
 Teodosio I de Antioquía (siríaco) (887—896).

 Un Patriarca Melquita de Antioquía:
 Theodosio Dahan (1761-1788).

 Tres patriarcas de la Iglesia Copta:
 Teodosio I de Alejandría (535-567).
 Teodosio II de Alejandría (730-42).
 Teodosio III de Alejandría (1293-1300).

 Un Metropolita de Moscú:
 Teodosio I de Moscú (1461–1464). 

 Un Primado de la Iglesia Ortodoza en América:
 Theodosio (Lazor) (1977-2002), arzobispo de Nueva York y Nueva Jersey.

 Varios duques de Braganza:
 Teodósio I de Braganza (1520-63).
 Teodósio II de Braganza (1568–1630). 
 Teodósio III de Braganza (1634–1653), primer Príncipe de Brasil.

 Varios santos cristianos:
. 423-529
 Teodosio el Cenobiarca (c. 423-529).
 Teodosio de Kiev (1029-74).
 Teodosio de Trebisonda (s. XIV).

 Varios sabios griegos:
 Teodosio de Bitinia (c. II-I a. C.), matemático y astrónomo también conocido como Teodosio de Trípoli.
 Teodosio de Alejandría (95 a. C.-23 a. C.), polímata.

Un célebre genetista de origen ruso:
 Theodosius Dobzhansky (1900-75).